Advanced Systems Format (ранее также ) — разработанный фирмой Microsoft формат файлов, содержащих потоковое аудио и видео. ASF является частью .
Формат пригоден как для локального воспроизведения, так и для передачи и воспроизведения по компьютерным сетям, включая Интернет.

Описание 
ASF является контейнером мультимедиа и не содержит указаний на то, каким образом данные должны быть закодированы, а только определяет структуру потока данных. В этом отношении ASF заменяет формат мультимедиаконтейнеров AVI.
Это расширяемый формат, который может содержать данные, закодированные при помощи различных кодеков, и поддерживает синхронизацию потоков.

Обычно используемое расширение файла — .asf, а тип MIME — video/x-ms-asf. Кроме того, файлы, содержащие преимущественно аудиоинформацию, могут иметь расширение .wma, а видеофайлы — .wmv. Расширение .asf обычно используется для файлов, содержащих данные, закодированные кодеками сторонних (не Microsoft) разработчиков.

Особенности формата:
 Возможность потокового воспроизведения;
 Управление приоритетами потоков;
 Многоязычность;
 Расширяемость, возможность динамической загрузки компонентов и кодеков;
 Поддержка DRM;
 Расширенные возможности аннотирования и использования метаданных.

Особенностью формата ASF является возможность воспроизведения непосредственно в момент загрузки данных по сети, то есть потокового воспроизведения. Для передачи по IP-сетям ASF-потоков обычно используется протокол RTSP.

Для использования данного формата необходимо лицензирование у фирмы Microsoft.

Примечания

Ссылки 
 Microsoft — MSDN
 Microsoft — Спецификация формата

Медиаконтейнеры
Форматы аудиофайлов